Санто Доминго Теохомулко има више значења:

 Општина Санто Доминго Теохомулко (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Теохомулко (Санто Доминго Теохомулко, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику